Il doppio del torneo di tennis ATP Osaka 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Keil e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Glenn Michibata e David Pate 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Jim Grabb /  Todd Woodbridge (quarti di finale, ritiro)
 Ken Flach /  Rick Leach (semifinali)

 Glenn Michibata /  David Pate (finale)
 Scott Davis /  Kelly Jones (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Osaka 1993
ATP Tour 1993